

Geografia 
 Australia
 Morley – capoluogo della Città di Bayswater, Australia Occidentale
 Francia
 Morley – comune della Mosa
 Regno Unito
 Morley – parrocchia civile del Derbyshire
 Morley – parrocchia civile del Norfolk
 Morley – città del West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Morley – città della Contea di Jones, Iowa
 Morley – villaggio della Contea di Mecosta, Michigan
 Morley – città della Contea di Scott, Missouri

Persone 

 Christopher Morley – scrittore statunitense
 Bob Morley, propr. Robert Alfred Morley (1984) – attore australiano
 Daniele di Morley – filosofo e astronomo britannico
 Ebenezer Cobb Morley – sportivo britannico
 Edward Morley – fisico statunitense
 Frank Morley – matematico britannico naturalizzato statunitense
 Henry Morley – letterato britannico
 John Morley, I visconte Morley di Blackburn – politico e scrittore britannico
 Karen Morley, pseudonimo di Mildred Linton – attrice statunitense
 Luke Morley – compositore e produttore discografico britannico
 Mary Morley Crapo – scrittrice statunitense
 Robert Morley – attore britannico
 Sean Morley – wrestler canadese
 Sylvanus Morley – archeologo statunitense
 Thomas Morley – botanico statunitense
 Thomas Morley – compositore inglese
 Tony Morley – ex calciatore inglese
 Trevor Morley – ex calciatore inglese
 Zach Morley – ex cestista statunitense

Altro 

 Morley – azienda produttrice di pedali e sintetizzatori per effetti per strumenti musicali